Шилович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шилович, Георгий Владимирович (род. 1924) — белорусский советский прозаик, кинодраматург, переводчик, журналист.
 Шилович, Олизар (ум. 1486) — боярин, чиновник и военный деятель Великого княжества Литовского. См. также 
 Шиловичи